

Шереметьєво — село, Вяземський район, Хабаровський край
 «Шереметьєво» — міжнародний аеропорт під Москвою